

Chimica 
 R39 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R39 – strada regionale Standerton – Ermelo (Sudafrica)